
Molekulska formula -{C17H20N2O2}- se može odnositi na:
 Tropikamid
 Tropisetron